Мето́ни () — малый город в Греции, на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности Пелопоннеса к северо-западу от мыса Акритас (). Расположен на высоте 23 метра над уровнем моря в 44 километрах к юго-западу от Каламаты и в 39 километрах к юго-западу от аэропорта . Входит в общину (дим) Пилос-Нестор в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население 1103 жителя по переписи 2011 года. Важный курортный город Пелопоннеса.

История 

До и во время Троянской войны назывался Педасом (). Гомер характеризует Педас, как «изобилующий виноградниками». Педас был одним из семи процветающих городов, которые Агамемнон предложил Ахиллу в качестве приданого за дочерью. По Павсанию город был переименован в Мофону () по имени , дочери Энея.

По Фукидиду город подвергся нападению афинского флота в начале Пелопоннесской войны в 431 году до н. э. Город спас спартанский военачальник Брасид.

Завоёван в 1124 году венецианцами, которые именовали его Модон (Modon). После взятия Константинополя крестоносцами был взят в 1205 году франками, под начальством Жоффруа де Виллардуэна; затем снова отошёл к Венеции. Венецианцы построили здесь крепость Модон. Город-крепость стал оплотом венецианского, а затем турецкого контроля над полуостровом. В 1498 году был завоёван турками, под начальством Баязида II. В 1686 году его взяли венецианцы, но в 1715 году снова отдали его туркам. До греческой войны за освобождение был сильно укреплён и насчитывал около 7000 жителей.

29 марта 1821 года епископ Григорий (Папатеодору) поднял восстание и запер турок в крепости Модон.

30 апреля 1825 года флот восставшей Греции под командованием Миаулиса Андреас-Вокоса потопил здесь египетско-турецкую флотилию. В 1825 году Модон совершенно опустошён турками.

На начало XX века насчитывал около 1500 жителей.

Сообщество Метони 
В местное сообщество Метони входят пять населённых пунктов и остров Сапьендза. Население 1209 жителей по переписи 2011 года. Площадь 29,529 квадратного километра.

Население

Достопримечательности 
 Крепость Модон

Персоналии 
 Николай Мефонский — епископ, видный учёный богослов XII века.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Месинии
Города Мессении
Венецианская республика